Sensation steht für:
 Sensation, ein auffälliges, Aufsehen erregendes oder außergewöhnliches Ereignis
 Allgemein für einen Sinneseindruck, besonders in der Medizin
 Sensation (1936), britischer Spielfilm von Brian Desmond Hurst
 Sensation (2010), irischer Spielfilm von Tom Hall
 Sensation (Ausstellung), eine Ausstellung der Young British Artists aus dem Jahre 1997.
 Sensation (Dance-Event), eine Veranstaltung im Bereich der elektronischen Tanzmusik
 HTC Sensation, ein Smartphone von HTC
 Sensation Records, US-amerikanisches Plattenlabel